Desa Sawo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sawo (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 111,60), Jawa Timur, 
 Desa Sawo (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 112,41), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar